Mangroveerdő, jellegzetes életközösség a trópusi tengerpartok mentén
 Mangrove (fa), az ún. „mangrove életmódú” fák összefoglaló neve
Az ebbe a kategóriába sorolt, meglehetősen különböző növényrendszertani taxonok magyar neveiben is szerepel a „mangrove”:
 vörös mangrove (a Rhizophora nemzetség 8 faja, a Bruguiera nemzetség 7 faja, a Ceriops nemzetség 5 faja, a Kandelia nemzetség 2 faja);
 fekete mangrove (az Avicennia nemzetség 9 faja);
 fehér mangrove (a Conocarpus nemzetség 1 faja, a Laguncularia nemzetség 1 faja, a Lumnitzera nemzetség 3 faja);
 mangrovepálma (Nypa fruticans);
 mangrovealma (a Sonneratia  nemzetség 5 faja).